IIU est un sigle qui peut désigner :
 insémination intra utérine ;
 , une université non accréditée opérant actuellement en Irlande.